En traitement de texte la tabulation peut faire référence à plusieurs choses :
 Le taquet de tabulation
 La touche de tabulation
 Le caractère tabulation horizontale \t (séquence d'échappement)
 Le caractère tabulation verticale \v